Константин Потапович Кайдалов (1917—1996) — младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Константин Кайдалов родился 19 сентября 1917 года в селе Новоцурухайтуй (ныне — Приаргунский район Читинской области). После окончания неполной средней школы работал на промкомбинате в Акмолинской области Казахской ССР. В мае 1942 года Кайдалов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года старший сержант Константин Кайдалов командовал орудием 179-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

26 сентября 1943 года во время боя на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Магдалиновка Ореховского района Запорожской области Украинской ССР Кайдалов уничтожил 3 вражеских штурмовых орудия. Когда его орудие вышло из строя, расчёт продолжал вести огонь из стрелкового оружия, уничтожив группу немецких автоматчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года старший сержант Константин Кайдалов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Кайдалов окончил Чкаловское военное училище зенитной артиллерии. В 1947 году в звании младшего лейтенанта он был уволен в запас. Проживал и работал сначала в Киеве и Гродно, а в 1956 году переехал в село Первомайск Смирныховского района Сахалинской области, где работал в леспромхозе. Скончался 13 августа 1996 года.

Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Алешкин А. М. Сердцем на амбразуру. — Иркутск, 1976.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Сахалинской области